SB3 steht für:
 SB3 (Paralympics), eine Startklasse im paralympischen Schwimmsport
 Laser SB3, ein Segelbootstyp